James Longley ist der Name folgender Personen:

* James Longley (Regisseur) (* 1972), US-amerikanischer Dokumentarfilmer 
 James B. Longley (1924–1980), US-amerikanischer Politiker
 James B. Longley junior (* 1951), US-amerikanischer Politiker